Maria João Koehler era la detentrice del titolo, ma ha perso contro Nadežda Kičenok 6–4, 7–5.

Teste di serie 

  Maria João Koehler (finale)
  Luksika Kumkhum (semifinali)
  Nina Bratčikova (quarti di finale)
  Aleksandra Panova (quarti di finale)

  Çağla Büyükakçay (quarti di finale)
  Ksenija Pervak (secondo turno)
  Tamarine Tanasugarn (primo turno)
  Ekaterina Byčkova (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

President's Cup 2013